Le site funéraire de Sammallahdenmäki est un site archéologique de l'Âge du bronze situé dans le Sud-Ouest de la Finlande, dans la région du Satakunta et la commune de Lappi, qui a fusionné en 2009 avec la ville de Rauma.

Situation 

À l'Âge du bronze, le site funéraire de Sammallahdenmäki était situé à proximité immédiate de la mer. Le rebond isostatique du bouclier scandinave a aujourd'hui rejeté les eaux du golfe de Botnie à plus de 15 km.

Historique 
La première mention des cairns de Sammallahdenmäki à l'époque moderne date de 1878. Quatre de ces cairns ont été largement fouillés et étudiés par l'archéologue Volter Högman en 1891, dont le Kirkonlaattia (le plancher de l'église), une formation rectangulaire de 16 mètres sur 19.

Description 
Le site de Sammallahdenmäki est constitué de 36 cairns funéraires en granite datés de l'Âge du bronze, entre environ 1500 et

Protection 
Le , l'UNESCO a retenu le site pour en faire le premier site archéologique finlandais intégré à la liste du Patrimoine mondial.

Références

Lien externe 
  Sammalahdenmäki - office finlandais d'archéologie

Cairn
Site de l'âge du bronze en Europe
Site préhistorique en Finlande
Patrimoine mondial en Finlande
Rauma (Finlande)
Édifice représenté sur une pièce de monnaie